Sample Rate може означати:
 Частота дискретизації — характеристика дискретного цифрового сигналу.
 Sample Rate (гурт) — український рок-гурт.